Колубара:

 Колубара — река в Сербии.
 «Колубара» — сербский футбольный клуб.